Соединительная железнодорожная ветвь — ветвь, имеющая соединение с путями разных направлений. По ветви может быть или не быть пассажирского движения. Также, может быть как электрифицированной, так и неэлектрифицированной.

Соединительные ветви Москвы 
 Алексеевская соединительная ветвь — 11 км от Курского до Белорусского вокзала с промежуточной станцией Москва-Каланчёвская и тремя остановочными пунктами. Имеет соединение с путями Ленинградского, Рижского и Савёловского направлений. По ветви есть пассажирское движение — пригородное и дальнего следования.
 Митьковская соединительная ветвь — 4 км от Москвы-Пасс.-Казанской до Москвы-Товарной ОЖД с промежуточными станциями Москва II-Митьково и Николаевка. Существует ответвление в парк Москва III станции Москва-Пасс.-Ярославская. Есть пассажирское движение поездов дальнего следования.
 Бирюлёвская соединительная ветвь (Курского и Павелецкого направлений) — 4 км от Царицыно до Бирюлёва-Товарного. Используется пассажирскими поездами дальнего следования, следующими с юга (Ростов-Воронеж-Мичуринск) на ГХ Октябрьской ж. д. (С-Петербург, Мурманск) и обратно транзитом через Москву.
 Соединительная ветвь Казанского и Горьковского направлений — 2 км между станциями Перово (парк Перово I) и Кусково. Есть пассажирское движение поездов дальнего следования.
 Строящаяся с 2019 года соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями длиной 9,9 км для реализации проекта МЦД-4

Малое кольцо МЖД 
Малое кольцо Московской железной дороги имеет соединительные ветви со всеми направлениями.

Соединительные ветви Петербурга 
О линиях, соедининяющих петербургские железнодорожные направления, см.:
 Санкт-Петербургский железнодорожный узел
 Путиловская ветвь
 Соединительная ветвь (железнодорожная линия в Петербурге)
 Южная портовая ветвь

Московская область 
 Радиальные направления не пересекаются друг с другом, а только разветвляются: станции Люберцы I и Ожерелье, на которых имеются развязки с соединительными ветвями. На некоторых станциях, где отходят тупиковые ответвления, также имеются соединительные ветви.
 Две хордовые линии Мытищи — Фрязево и Узуново — Рыбное (вторая частично по Рязанской обл.) соединяют разные направления.

Большое кольцо МЖД 
Большое кольцо Московской железной дороги имеет соединительные ветви со всеми направлениями.

Примечания

Ссылки 
 АиФ:Соединительная ветвь

Железнодорожная инфраструктура